La ligne 94 est une ancienne ligne du tramway de Bruxelles qui reliait la place de la Paix à Evere à la gare de Bondael à Ixelles jusqu'en .

Histoire 
.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tramway de Bruxelles

Ancienne ligne du tramway de Bruxelles